Tenisový turnaj WTA E-Boks Open 2012 se konal ve dnech 9. až 15. dubna v dánském Farumu, v hale na tvrdém povrchu jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvojnásobná obhájkyně singlového titulu a první nasazená Dánka Caroline Wozniacká podlehla ve finále německé turnajové dvojce Angelique Kerberové. Vítězem čtyřhry se stala japonská dvojice Kimiko Dateová a Rika Fudžiwarová. Dateová Krummová vyhrála turnaj ve čtyřiceti jedna letech věku.

Ženská dvouhra

Nasazení hráček 
  Caroline Wozniacká (finále)
  Angelique Kerberová (vítězka)
  Jelena Jankovićová (semifinále)
  Monica Niculescuová (2. kolo)
  Kaia Kanepiová (čtvrtfinále)
  Mona Barthelová (čtvrtfinále)
  Xenija Pervaková (1. kolo, skreč)
  Sofia Arvidssonová (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Karen Barbatová
  Malou Ejdesgaardová
  Julia Putincevová

Následující hráčky se probojovaly do soutěže z kvalifikace:
  Annika Becková
  Anna Čakvetadzeová
  Melinda Czinková
  Johanna Kontaová

 Odhlášení 
  Mandy Minellaová (zranění zad)
  Galina Voskobojevová

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Anna-Lena Grönefeldová /  Petra Martićová (1. kolo)
  Anastasia Rodionovová /  Arina Rodionovová (semifinále)
  Kimiko Dateová /  Rika Fudžiwarová (vítězky)'''
  Kristina Barroisová /  Alberta Briantiová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
E-Boks Danish Open
Tenisové turnaje v Dánsku
Sport v Hovedstadenu
Sport v Dánsku v roce 2012